Tved kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Tved (Aulum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aulum Sogn, Herning Kommune
 Tved (Dalby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dalby Sogn, Kolding Kommune
 Tved (Føvling Sogn) – en bebyggelse i Føvling Sogn, Vejen Kommune
 Tved (Hjardemål Sogn) – en bebyggelse i Hjardemål Sogn, Thisted Kommune
 Tved (Sankt Katharine Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sankt Katharine Sogn, Esbjerg Kommune
 Tved (Svendborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tved Sogn, Svendborg Kommune
 Tved (Syddjurs Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Tved Sogn, Syddjurs Kommune
 Tved (Thisted Kommune) – en bebyggelse i Tved Sogn, Thisted Kommune
 Tved (Tønder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tønder Sogn, Tønder Kommune
 Tved (Vejlby Sogn) – en bebyggelse i Vejlby Sogn, Fredericia Kommune
 Tved (Øster Lindet Sogn) – en bebyggelse i Øster Lindet Sogn, Vejen Kommune

 Sydslesvig
 Tved (Flensborg) – en bebyggelse i Flensborg Kommune
 Tved (Sydslesvig) – en kommune i Sydslesvig